Niemcy:
 Rengsdorf - gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Rengsdorf - dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Zobacz też:
 Rengsdorf-Waldbreitbach